Pauline Parmentier era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale contro Lourdes Domínguez Lino 3–6, 3–6.

Teste di serie

 Pauline Parmentier (finale)
 Lourdes Domínguez Lino (Campionessa)
 Caroline Garcia (quarti di finale)
 Julia Cohen (quarti di finale)

  Kristina Mladenovic (primo turno)
  Petra Rampre (secondo turno)
  Ol'ga Savčuk (secondo turno)
  Heidi El Tabakh (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open GDF SUEZ de Marseille 2012